Рантул има више значења:
 Рантул (Илиноис)
 Рантул (Канзас)